Middelhauve ist der Name von

 Bertha Middelhauve (1893–1988), Stadträtin und Fraktionsvorsitzende der FDP
 Friedrich Middelhauve (1896–1966), deutscher Politiker und Verleger
 Gertraud Middelhauve (1929–2004), deutsche Verlegerin
 Lisa Middelhauve (* 1980), geborene Lisa Schaphaus, deutsche Sängerin, Pianistin und Songwriterin
 Margot Middelhauve (* 1941), deutsche bildende Künstlerin